Röhlig ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Röhlig (1892–1979), deutscher Politiker
 Friedemann Röhlig (* 1969), deutscher Sänger (Bass) und Hochschullehrer
 Siegfried Röhlig (1928–2000), deutscher Politiker der SPD

Siehe auch:
 Röhlig Logistics, Logistikdienstleister